Ефремов, Андрей:
 Ефремов, Андрей Васильевич (род. 1961) — игрок в хоккей с мячом.
 Ефремов, Андрей Георгиевич (1908—1941) — Герой Советского Союза, почётный полярник.
 Ефремов, Андрей Фёдорович (1881—1950) — русский офицер, полковник, герой Первой мировой войны.
 Ефремов, Андрей Яковлевич (1910—1985) — Герой Советского Союза.